Dit is een lijst van planetoïden 43101-43200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43101) - || 1999 XX18|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (43102) - || 1999 XU19|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (43103) - || 1999 XC21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (43104) - || 1999 XP21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (43105) - || 1999 XM22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43106) - || 1999 XB26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43107) - || 1999 XG26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43108) - || 1999 XQ26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43109) - || 1999 XP28|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43110) - || 1999 XH29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43111) - || 1999 XD30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43112) - || 1999 XK31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43113) - || 1999 XN31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43114) - || 1999 XR36|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (43115) - || 1999 XG39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43116) - || 1999 XN39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (43117) - || 1999 XT42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43118) - || 1999 XD43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43119) - || 1999 XV44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43120) - || 1999 XB49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43121) - || 1999 XM49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43122) - || 1999 XL50|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43123) - || 1999 XT50|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43124) - || 1999 XJ53|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43125) - || 1999 XQ61|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43126) - || 1999 XL64|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43127) - || 1999 XD68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43128) - || 1999 XM68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43129) - || 1999 XY68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43130) - || 1999 XZ68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43131) - || 1999 XK72|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43132) - || 1999 XO73|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43133) - || 1999 XK76|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43134) - || 1999 XU77|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43135) - || 1999 XT82|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43136) - || 1999 XE85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43137) - || 1999 XU85|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43138) - || 1999 XJ86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43139) - || 1999 XM90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43140) - || 1999 XT90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43141) - || 1999 XR91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43142) - || 1999 XQ93|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43143) - || 1999 XA97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43144) - || 1999 XD98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43145) - || 1999 XT98|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43146) - || 1999 XN102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43147) - || 1999 XO105|| 8 december 1999 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (43148) - || 1999 XB106|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (43149) - || 1999 XU107|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (43150) - || 1999 XF109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (43151) - || 1999 XU114|| 11 december 1999 || LINEAR
|-
| (43152) - || 1999 XM115|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (43153) - || 1999 XC118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43154) - || 1999 XH118|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43155) - || 1999 XE120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43156) - || 1999 XF120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43157) - || 1999 XT120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43158) - || 1999 XK121|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43159) - || 1999 XP121|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (43160) - || 1999 XY122|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (43161) - || 1999 XW123|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (43162) - || 1999 XE126|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (43163) - || 1999 XB127|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (43164) - || 1999 XJ154|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (43165) - || 1999 XA156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (43166) - || 1999 XO156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (43167) - || 1999 XY157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (43168) - || 1999 XO161|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (43169) - || 1999 XE167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (43170) - || 1999 XH171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (43171) - || 1999 XF172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (43172) - || 1999 XV172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (43173) - || 1999 XK177|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (43174) - || 1999 XF180|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (43175) - || 1999 XY189|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43176) - || 1999 XM196|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43177) - || 1999 XQ198|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43178) - || 1999 XH201|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43179) - || 1999 XL204|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43180) - || 1999 XT206|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43181) - || 1999 XY206|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (43182) - || 1999 XG212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (43183) - || 1999 XK213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (43184) - || 1999 XD214|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (43185) - || 1999 XK222|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (43186) - || 1999 XQ230|| 7 december 1999 || LONEOS
|-
| (43187) - || 1999 XF233|| 2 december 1999 || LONEOS
|-
| (43188) - || 1999 XP234|| 3 december 1999 || LONEOS
|-
| (43189) - || 1999 XR240|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (43190) - || 1999 XR241|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (43191) - || 1999 YM5|| 29 december 1999 || Črni Vrh
|-
| (43192) - || 1999 YG13|| 30 december 1999 || LONEOS
|-
| (43193) Secinaro || 2000 AW4|| 1 januari 2000 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (43194) - || 2000 AJ6 || 4 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (43195) - || 2000 AP13|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43196) - || 2000 AH32|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43197) - || 2000 AU44|| 5 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (43198) - || 2000 AD62|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43199) - || 2000 AJ68|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (43200) - || 2000 AO68|| 5 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten